Reubke ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Reubke (1834–1858), Komponist

Siehe auch:
 Reupke